Радлинский, Радлинская () — славянская фамилия.

 Радлинский, Андрей (1817—1879) — словацкий патриот, писатель и журналист, автор учебника «Словацкое правописание с краткой грамматикой» (1850).
 Радлинский, Игнатий (1843—1920) — польский филолог, историк, библеист.
 Радлинский, Яков Павел (1684—1762) — польский богослов, поэт и историк.

 Радлинская, Гелена (более известна под фамилией Богушевская; 1886—1978) — польская писательница, журналистка и общественная деятельница.